Dividida em várias etapas, a edição 1975 do Campeonato Brasileiro de Rugby foi a 12ª edição do torneio foi vencido pelo time do São Paulo Athletic Club, teve como 3º lugar o Niterói Rugby.

Equipes que participaram

Campeão

Estatísticas da Edição 1975 - Masculino

Tabela de jogos 

Campeonato Brasileiro de Rugby
Esporte no Brasil em 1975
1975 no rugby